Nobody's Perfect pode referir-se a:

 "Well, nobody's perfect!", última linha memorável do filme Some Like It Hot (1959);
 Nobody's Perfect (filme de 1968), um filme de comédia naval (1968);
 Nobody's Perfect (série), protagonizada por Ron Moody (1980);
 Nobody's Perfect, um livro por Jacqueline Wilson (1982);
 Nobody's Perfect (álbum), álbum pela banda Deep Purple (1988);
 Nobody's Perfect, álbum por The Distractions;
 "Nobody's Perfect", canção por Mike and the Mechanics (1988);
 "Nobody's Perfect", canção por Madonna do seu álbum de 2000 Music'';
 Nobody's Perfect (filme de 2004), curta-metragem por Hank Azaria (2004);
 "Nobody's Perfect" (canção de Hannah Montana), por Hannah Montana (2007);
 "Nobody's Perfect", canção por Kōji Kikkawa (2009);
 "Nobody's Perfect", romance por Donald E. Westlake, parte da série Dortmunder;
 "Nobody's Perfect" (canção de Jessie J), por Jessie J (2011).

Desambiguação